W 2013 do Szwecji należało, według definicji Statistiska centralbyrån (SCB), 267 570 wysp o łącznej powierzchni 12 112,43 km² (ok. 3% całkowitej powierzchni Szwecji) i linii brzegowej o długości 67 251 km. Wyspy i wysepki morskie (ponad 100 000) stanowiły ok. 38% ogólnej liczby. Pozostałe to wyspy na jeziorach lub rzekach. Najwięcej wysp i wysepek znajduje się w granicach trzech regionów administracyjnych (län): Norrbotten (34 607), Sztokholm (32 952 z czego ok. 93% to wyspy morskie) i Västra Götaland (31 172).

Liczba ludności na 984 zamieszkanych wyspach (ok. 0,4% wszystkich wysp Szwecji), według danych z 2013, wynosiła 1 602 930 mieszkańców (ok. 17% ludności Szwecji). Na 8093 wyspach istniały zabudowania. Łączna liczba budynków wynosiła 905 268. Jako mieszkania klasyfikowano 414 277 obiektów.

50 największych wysp Szwecji (2014) 
Lista 50 największych wysp Szwecji według definicji Statistiska centralbyrån (SCB) z 2014:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kust, stränder och öar (SCB)

 
Szwecja